Haffmans bezeichnet:

 Haffmans Verlag, Schweizer Buchverlag
 Gerd Haffmans (* 1944), deutscher Verleger